Hunts Island kan syfta på följande platser:

Bermuda 

 Spectacle Island (ö i Bermuda, Southampton),

USA 

 Hunts Island (ö i USA), New Hampshire, Rockingham County, 

Robotskapade Bermudaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar